Umberto Masetti (ur. 4 maja 1926 w Parmie, zm. 28 maja 2006 w Maranello) – włoski motocyklista, mistrz świata w motocyklowej klasie 500 cm³ z 1950 i 1952.

W latach 1949-1958 Masetti 17-krotnie plasował się na podium wyścigów Grand Prix o MŚ. Sześć z nich zakończyło się jego zwycięstwami. Tytuły zdobywał startując w barwach zespołu Gilera.

Wyniki w MMŚ 
System punkowy od 1949:

System punktowy od1950 do 1968:

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na motogp.com
 Sylwetka Umberto Masettiego

Włoscy kierowcy MotoGP
Urodzeni w 1926
Zmarli w 2006